UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 11 февраля 2023 года на спортивной арене «RAC Arena» в городе Перт, Австралия.

В главном бою вечера Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В соглавном бою Яир Родригес победил Джоша Эмметта удушающим приёмом во 2-м раунде и завоевал титул временного чемпиона UFC  в полулёгком весе.

Подготовка турнира 
Данное событие является 16-м турниром организации на территории Австралии после того, как последний раз в Мельбурне был проведён UFC 243 в октябре 2019 года.

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе, в котором встретились я действующий чемпион этой весовой категории россиянин Ислам Махачев и действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски. Этот поединок стал восьмым в истории UFC, когда титул чемпиона пытается оспорить действующий чемпион из другой весовой категории. Ранее это происходило на турнирах UFC 94, UFC 205, UFC 226, UFC 232, UFC Fight Night: Сехудо vs. Диллашоу, UFC 259 и UFC 277. В случае победы, Волкановски мог бы стать пятым двойным чемпионом в истории UFC, то есть бойцом, который обладает чемпионским титулом в двух весовых категориях одновременно (после Конора Макгрегора, Дэниела Кормье, Аманды Нунис и Генри Сехудо).

Изначально, в качестве соглавного события промоушен долгое время пытался организовать бой в среднем весе между бывшим чемпионом в данной весовой категории австралийцем Робертом Уиттакером (#2 в рейтинге) и бывшим претендентом на титул чемпиона в этом же весе бразильцем Паулу Костой (#6 в рейтинге). Тем не менее, не смотря на то, что Уиттакер подтвердил свою готовность к бою и организаторы аннонсировали этот поединок, Коста отказался подписывать контракт на бой из-за финансовых разногласий с UFC, и этот поединок в итоге так и не был организован.

В качестве альтернативы соглавного поединка был запланирован бой за титул временного чемпиона UFC в полулёгком весе, в котором должны встретиться мексиканец Яир Родригес (#2 рейтинга) и американец Джош Эмметт (#5 рейтинга). Временный титул чемпиона был введён как раз в связи с переходом действующего чемпиона Волкановски в лёгкую весовую категорию для боя против Махачева.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

* Клейдсон Родригес не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от гонорара в пользу соперника.

** Зубайра Тухугов не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 30% от гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

[***]  Рефери снял с Менифилда одно очко в 3-м раунде за хватание сетки руками

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Ислам Махачев vs. Александр Волкановски
 Выступление вечера: Яир Родригес и Джэк Делла Маддалена

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC